Lazar Razora je hrvatski književnik iz Vojvodine. Piše pjesme i prozne zapise. 

Pripada suvremenoj književnosti Hrvata u Vojvodini. Piše za Klasje naših ravni.

Prevodi s mađarskog (djela Géze Chátha itd.).

Djela

Izvori

Vanjske poveznice 
Klasje naših ravni
Klasje naših ravni

Hrvatski književnici
Hrvatski pjesnici
Vojvođanski Hrvati